Schamrai ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Jakowlewna Schamrai (1931–2022), sowjetische Turnerin
 Konstantin Schamrai (* 1985), russischer Pianist